Ruprecht II. ist der Name folgender Personen:

 Ruprecht II. (Laurenburg) († um 1159), Graf von Laurenburg
 Ruprecht II. (Pfalz) (der Harte oder der Ernste; 1325–1398), Pfalzgraf und Kurfürst von der Pfalz
 Ruprecht II. (Liegnitz-Lüben) (auch Rupert II. von Lüben; 1392–1431), Herzog von Lüben und Haynau
 Ruprecht II. (1461–1507), Geistlicher, Bischof von Regensburg, siehe Ruprecht von Pfalz-Simmern (1461–1507)

Siehe auch:
 Rupert II. zu Castell († um 1234)
 Ruprecht I. / Ruprecht III.